est un projet musical créé par Adam Young, surtout connu pour son projet Owl City. Il est en grande partie « acoustique », intégrant principalement guitare et piano. Le premier album, An Airplane Carried Me to Bed est sorti le  ; les pistes y figurant sont pourtant antérieures à celles du projet Owl City.

Groupe musical américain des années 2000
Groupe américain de synthpop
Groupe musical formé en 2006